Richard Norman Adduono, dit « Rick » (né le  à Fort William, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1972-1973 || Black Hawks de Saint-Catharines || AHO ||55 ||45 ||64 ||109 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Black Hawks de Saint-Catharines || AHO ||70 ||51 ||84 ||135 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Black Hawks de Saint-Catharines || AHO ||55 ||27 ||39 ||66 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1975-1976 || Dusters de Broome || NAHL ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Americans de Rochester || LAH ||68 ||11 ||23 ||34 ||24 ||7 ||2 ||1 ||3 ||7
|- 
|1975-1976 || Bruins de Boston || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Americans de Rochester || LAH ||77 ||29 ||45 ||74 ||38 ||8 ||3 ||1 ||4 ||2
|- 
|1977-1978 || Americans de Rochester || LAH ||76 ||38 ||60 ||98 ||34 ||6 ||1 ||2 ||3 ||6
|-
|1978-1979 || Bulls de Birmingham || AMH ||80 ||20 ||33 ||53 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1979-1980 || Bulls de Birmingham || LCH ||78 ||35 ||39 ||74 ||76 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1979-1980 || Flames d'Atlanta || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1980-1981 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||7 ||4 ||5 ||9 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Nighthawks de New Haven || LAH ||51 ||6 ||12 ||18 ||57 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|1981-1982 || Express de Fredericton || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 80 || 20 || 33 || 53 || 67 || - || - || - || - || -

| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
Association de hockey de l'Ontario
1974 : récipiendaire du trophée Eddie-Powers
Ligue américaine de hockey
1978 : récipiendaire du trophée John-B.-Sollenberger

Notes et références

Prédécesseurs et successeurs 

Naissance en janvier 1955
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de repêchage des Mariners de San Diego
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bulls de Birmingham (AMH)
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur du EC Klagenfurt AC
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Birmingham (LCH)